Het seizoen 2011/12, de 109e editie van de Belgische Eerste Klasse, startte op 29 juli 2011 en eindigde op 20 mei 2012. RSC Anderlecht werd landskampioen.

Gepromoveerde teams 

Deze teams promoveerden uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:

 OH Leuven (kampioen) Eerste seizoen in de hoogste afdeling en nam de plaats in van Sporting Charleroi.
 RAEC Mons (winnaar eindronde) Keerde na 2 seizoenen terug naar de hoogste afdeling en nam de plaats in van KAS Eupen.

Degraderende teams 

Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:

 Sint-Truidense VV (Play-off III) degradeerde na 3 seizoenen op het hoogste niveau.
 KVC Westerlo (verliezer van eindronde) degradeerde na 15 seizoenen op het hoogste niveau.

Clubs 
Zestien clubs speelden in 2011/12 in Eerste Klasse. De meeste clubs kwamen uit Vlaanderen, twee clubs kwamen uit Wallonië en een uit Brussel.

<div style="font-size:75%; white-space:nowrap;">

Personen en sponsors

Uitslagen en Klassementen

Reguliere Competitie 

klassement

Play-off I 

klassement

Play-off II

Groep A 

klassement

Groep B 

klassement

* Sporting Lokeren naar de Europa League als Bekerwinnaar.

Finale Play-off II 
De twee winnaars van de Europa League Play-off groepen A & B nemen het tegen elkaar op in twee wedstrijden. De winnaar van deze finale speelt daarna in twee testmatchen tegen de club die vierde gerangschikt staat in de Kampioenschap Play-off. Als beide teams na deze twee wedstrijden gelijk staan dan tellen de uitdoelpunten. Als beide teams dan nog gelijk staan worden er verlengingen ingelast en indien nodig wordt de winnaar beslist door middel van strafschoppen.

Barrage (UEFA Europa League)

Play-off III - Degradatie (Best-of-five)

* 3 punten bonus voor de 15e uit de stand van de reguliere competitie.

* Zie Commotie rond de play-offs

Sint Truiden degradeerde na 3 seizoenen in de hoogste afdeling naar Tweede Klasse. Westerlo kwalificeerde zich voor een eindronde met drie teams uit tweede klasse. Westerlo eindigde daarin als derde, zodat ook Westerlo degradeerde naar tweede klasse, na 15 seizoenen in de hoogste afdeling.

Topscorers

Trainerswissels
 18 augustus 2011: Nadat al op 8 augustus bekend raakte dat Frank Vercauteren van KRC Genk naar Al-Jazira Club zou trekken, neemt hij op 18 augustus echt afscheid van de club. Assistent Pierre Denier neemt voor 3 wedstrijden (waaronder 1 Europese kwalificatiematch) de leiding over.
 29 augustus 2011: Mario Been neemt bij Genk het roer over van interim-trainer Pierre Denier.
 30 augustus 2011: Guido Brepoels wordt ontslagen bij Sint-Truidense VV nadat de club slechts 1 punt haalde uit de eerste 5 competitiewedstrijden. Hij wordt op 2 september opgevolgd door Franky Van der Elst.
 30 oktober 2011: Na vier opeenvolgende nederlagen in competitie, beker en Europa League wordt Adrie Koster ontslagen bij Club Brugge. De druppel die de emmer doet overlopen is de 4-5 nederlaag tegen Racing Genk waarin een 4-2-voorsprong uit handen gegeven wordt. Assistent Rudi Verkempinck nam Kosters taken voorlopig over. Begin november is Christoph Daum voorgesteld als nieuwe trainer van Club Brugge.
 27 december 2011: Aan het begin van de winterstop zet Zulte Waregem trainer Darije Kalezić aan de deur. Onder zijn bewind kon Essevee slechts twee keer winnen. Drie dagen later wordt Francky Dury voorgesteld als nieuwe trainer. Dury was van 2001 tot 2010 ook al aan de slag in Waregem. Hij verlaat de Koninklijke Belgische Voetbalbond om terug aan de slag te gaan bij de club van zijn hart.
 25 februari 2012: Dennis van Wijk maakt na de wedstrijd tegen KAA Gent bekend dat hij Bergen verlaat op het einde van het seizoen. Het bestuur pikt die mededeling niet en zet de samenwerking onmiddellijk stop. Enkele dagen later werd Enzo Scifo als nieuwe trainer aangeduid.
 26 maart 2012: Jacky Mathijssen werd tijdens de voorbereiding op de eerste speeldag van de play-offs ontslagen. Assistent-coach Wim De Corte nam zijn taken over.

Individuele prijzen

Teampagina's 
 KAA Gent in het seizoen 2011/12
 RSC Anderlecht in het seizoen 2011/12
 Beerschot AC in het seizoen 2011-2012
 Cercle Brugge in het seizoen 2011-2012
 Club Brugge in het seizoen 2011-2012
 KV Kortrijk in het seizoen 2011/2012
 K. Lierse SK in het seizoen 2011-2012
 Oud-Heverlee Leuven in het seizoen 2011-2012
 KRC Genk in het seizoen 2012/13
 Sint-Truidense VV in het seizoen 2011-12
 Standard Luik in het seizoen 2011/12

Zie ook
 Beker van België 2011-12

Belgisch voetbalseizoen
Belgie 1